Tamenglong (district), een district van de Indiase staat Manipur
 Tamenglong (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tamenglong